Мощевитин:
 Мощевитин А. А. — с 1969 по 1975 руководил предприятием Метровагонмаш.
 Мощевитин, Дмитрий Павлович (1894—1974) — художник, выпускник Казанского художественного училища.
 Мощевитин, Николай Германович (род. 1967) — математик, профессор МГУ.